In 2015 werd het 26ste Campeonato Sergipano Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 12 september tot 28 november. Dorense werd kampioen.

Eerste fase

Groep A
Cotinguiba trok zich voor de start van het seizoen terug, alle wedstrijden werden als een 0-3 nederlaag aangerekend.

Groep B

Groep C

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Sergip